Халаф

 Персоналии
 Абуль-Касим Халаф аз-Захрави — арабский врач и учёный из Андалусии (на территории современной Испании).
  — исламский богослов.
 Кунфуд, Аббас Халаф — бывший посол Ирака в России. 

Фамилия
 Халафов, Халаф Алы оглы — азербайджанский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики с 1997 года. 
 Араблинский, Гусейн Мамед оглы (Халафов) — азербайджанский актёр театра и кино, режиссёр.

См. также 
 Халафская культура